Corps étranger peut faire référence à :

 Corps étranger, un film documentaire de Christophe Hermans (2011) ;
 Corps étranger, un film de Raja Amari (2016).

Homonymie de titre